Astro Boy (anime), anime creat per Osamu Tezuka a la dècada de 1960.
 Astro boy (pel·lícula)
 Astroboy (videojoc)